Karla est un prénom féminin. Il peut également désigner :

Géographie 
 Karla, un village de la commune de Kose en Estonie ;
 Karla, un village de la commune de Rae en Estonie ;
 Kárla, un ancien dème, une unité territoriale en Thessalie en Grèce ;
 le lac Kárla, un lac artificiel situé dans le dème de Rígas Feréos en Thessalie, en Grèce.

Culture 
 le titre original de Perverse Karla, un film américain ;
 Karla, un film est-allemand réalisé par Herrmann Zschoche en 1965 ;
 Karla, un personnage de John le Carré.

Voir aussi 
 
 les prénoms féminins proches : , , 
 les prénoms masculins proches : ,  et Charles

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme